Lammijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lammijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 735862-183699), sjö i Övertorneå kommun,  (5,83 ha)
Lammijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 735886-185596), sjö i Övertorneå kommun, 
Lammijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 737808-184494), sjö i Övertorneå kommun, 
Lammijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Lammijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn